Niemcy:
 Zwota – dzielnica miasta Klingenthal w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Zwota – rzeka, dopływ Ochrzy